German Masters 2015 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 4 och 8 februari 2015 i Tempodrom i Berlin, Tyskland. 

Mark Selby vann sin femte rankingtitel efter att ha besegrat Shaun Murphy med 9–7 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande (allting i Euro):
Vinnare: 80 000
Tvåa: 35 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 10 000
Sista 16: 5 000
Sista 32: 3 000
Sista 64: 1 500
Högsta break, TV-sänt: 4 000
Maximumbreak: 6 737

Totalt: 341 737 EUR

Kval
Kvalet till turneringen spelades 17–19 december 2014 i Robin Park Arena, Wigan, England. De 32 vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
 snooker.org

2015 i Tyskland
Snookersäsongen 2014/2015
2015